A história militar da Catalunha começou no século xiii, com as primeiras explorações do exército, sob as ordens do catalão senhores e dura até os dias de hoje, onde o catalão soldados incorporados as forças internacionais.

Origem 
As origens da força militar, na Catalunha, que datam do século xiii, a vida Sacramental , a irmandade entre muitos povos, para garantir sua segurança, o que é feito com um juramento, e, por conseguinte, chamado dessa maneira

A história do Mediterrâneo foi, por muitas vezes tentou catalão armas, de Murcia para Atenas e Neopatria [ Grande Empresa catalã ] , mas também no antigo Catalunha, antes e depois da Nova Planta de Decretos (1716). 
(Portal: História Militar da Catalunha)

Os Catalães foram organizados espontaneamente militar em muitas maneiras diferentes, a partir da Mística, as Cruzadas do Almogavars para o maulets, o submisso, ou o maquis. Até que a Nova Planta de Decretos, em catalão casas de lá sempre foram armas de fogo e munição, para defender-se, seja pelos Sarracenos, os piratas ou o francês.

Portanto, não é de até após a derrota da Guerra de Sucessão de que o governo central limita e controla a mão direita, e sobre o pretexto de pacificação do país, esconde o desejo de impedir os cidadãos de obter Armas contra ele, como muitas vezes tinha sido a tempos anteriores.

Além disso, o catalão constituições, realmente removido por Decretos, obrigou a coroa para negociar o apoio popular, o qual é representado por uma mão de vedação (um órgão convocou o Conselho Provincial da Geral em uma excelente forma em casos de emergência ou de urgência.) o catalão tribunais, de apoio, que muitas vezes é dado em troca de privilégios, que limitava o poder real. Este equilíbrio de poderes desaparece após a derrota, a humilhação, e é evidente em muitos aspectos, tais como a demolição de Ribera área, onde há mais resistência, a construção da fortaleza de Ciutadella Ciutadella no mesmo lugar , a imposição das Terras, ou o fechamento de todas as catalão universidades.

Por esta razão, quando ele viu a diferença do conceito de poder real em Castela, os Catalães rosa com o Arquiduque Carlos da Áustria, distribuíram cartazes de propaganda e o comércio com a Inglaterra.

Ver também 
 Revolução ibera de 197 p.X.

História da Catalunha